CS Tricolorul este un club de fotbal din orașul Breaza, județul Prahova, România, fondat în 2013, și care evoluează în . Echipa poartă numele unei alte echipe care a jucat în Liga a II-a și a devenit CSM Politehnica Iași, prin fuziune cu Navobi Iași.

Note 

Cluburi românești de fotbal desființate
Fondări în 1971
Cluburi de fotbal din Prahova